Арапханов — чеченская и ингушская фамилия. Известные носители:

 Арапханов, Шейх-Магомед Тахирович (1976) — российский боец смешанных единоборств;
 Арапханова, Марем Ахметовна (1963—2002) — Герой Российской Федерации.